Алексе́й Ива́нович Медве́дев:
 Медведев, Алексей Иванович (1917—1991) — ректор Кишинёвского университета (1963—1969), ректор Куйбышевского университета (1969—1973).
 Медведев, Алексей Иванович (1926—1998) — советский организатор угольной промышленности.